S46' — линия Берлинской городской электрички. Проходит от  до  через:
 , открытую в 1866 году и электрифицированную в 1929 году,
 , открытую 8 июня 1896 года и электрифицированную в 1928 году, и
 , завершённое в 1877 году и электрифицированное в 1926 году.

До 28 мая 2006 года линия проходила от  до . Линия была сокращена до станции , чтобы позволить увеличить частоту поездов на кольцевых линиях S41 и S42. Укороченная линия состоит из 23-х станций.

Примечания 

Берлинская городская электричка